Abreus kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Laje (ort), Bahia, Campo Formoso,

Kuba 

 Abreus (ort i Kuba), Provincia de Cienfuegos, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Kubaförgreningar